GVP est un sigle qui peut désigner :
 Global Volcanism Program, un programme de recherche américain dans le domaine de la volcanologie ;
 Gesamtdeutsche Volkspartei (en français, Parti populaire pan-allemand), un parti politique actif en Allemagne de l'Ouest entre 1952 et 1957.